Die 125. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  125. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  125. Division (Volksrepublik China)
  125. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern